Болдок () — город в Англии, графство Норт-Хартфордшир.

Фамилии:
 Болдок, Джордж (род. 1993) — английский футболист, защитник.
 Болдок, Сэм (род. 1989) — английский футболист, нападающий.